Sais, nome greco di Zau (ora Sa el-Hagar), località egizia su un ramo del Nilo.
SAIS Autolinee, società privata siciliana che gestisce il trasporto pubblico di Enna
SAIS acronimo con cui è anche indicata la Paul H. Nitze School of Advanced International Studies della Johns Hopkins University, a Washington, D.C. o il campus bolognese (The Johns Hopkins University SAIS Europe) della stessa scuola.